Tremayne ist der Familienname folgender Personen:

 Les Tremayne (1913–2003), britischer Filmschauspieler
 Peter Tremayne (* 1943), englischer Historiker und Krimi-Autor